Бакали́нский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — село Бакалы, находящееся в 173 км от Уфы и в 75 км от Туймазов.

Географическое положение 
Находится на западе Башкирии, граничит с Илишевским, на востоке — Чекмагушевским, на юге — Шаранским районами, на западе — с Татарией. Площадь района составляет 1951 км².  

Район расположен на северных отрогах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, полого спускающейся на север в сторону долины реки Белой. Климат отличается континентальностью и умеренным увлажнением. Для приподнятой части водоразделов характерны смешанные широколиственные леса, для пониженной части — дубовые, берёзово-дубовые и берёзово-осиновые. Леса занимают 44 % территории района. По территории района протекает река Сюнь, по юго-западной его окраине — река Ик. Распространены серые и тёмно-серые лесные почвы, пятнами встречаются выщелоченные чернозёмы.

Ресурсы недр представлены месторождениями нефти (Мустафинское, Катаевское), кирпичного сырья (Бакалинское, Катаевское, Старокуручевское, Мелькенское) и песчано-гравийных смесей (Карповское, Килеевское).

История 
Район образован 20 августа 1930 года, когда, согласно постановлению президиума ВЦИК, было ликвидировано разделение Башкирской Автономной Республики на кантоны и образовано 48 районов.В 1937 году Указом Верховного Совета РСФСР Новоагбязовский сельсовет из Муслюмовского района Татарской АССР переведен в состав Бакалинского района Башкирской АССР (ЦТИА РБ ф. Р-394. Оп.3, д.916, л.17).

Символика

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 24,66 тыс. чел.
 2035 — 20,96 тыс. чел.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: татары — 53,4 %, русские — 22,3 %, башкиры — 17,3 %, чуваши — 3 %, марийцы — 2,7 %, лица других национальностей — 1,1 %.
 Языковой состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года родными языками населения являлись: татарский — 64,3%, марийский — 2,3%, русский — 26,3%, чувашский — 2, 5%, башкирский — 3,8%.

 Карты

Административное деление 
В Бакалинский район как административно-территориальную единицу республики входит 17 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 17 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В Бакалинском районе 96 населённых пунктов.

Упразднённые населённые пункты 
 Азнакаево
 Логовка
 Посёлок райбольницы
 Хлебный Ключ
 Яна-Кучь|

Экономика 
Основная отрасль экономики района — сельское хозяйство, специализируется на производстве зерна, свекловодстве, картофелеводстве, молочно-мясном скотоводстве, свиноводстве и пчеловодстве.

Отрасли промышленности: переработка местного сельскохозяйственного, лесного хозяйства, сырзавод, лесокомбинат и кирпичный завод в Бакалах).

Транспорт 
Автомобильные дороги связывают район с городами Уфа (через село Чекмагуш) и Туймазы.

Образование и культура 
В районе имеются высшее профессиональное училище и школа по подготовке продавцов (село Бакалы), 62 общеобразовательные школы, в том числе 18 средних; 29 массовых библиотек, 54 клубных учреждения, 2 больницы. Издаётся районная газета.

Религия 
В районе проживают мусульмане и православные. На территории Бакалинского района около села Бугабашево располагается Богородице Одигитриевский (Бугабашский) женский монастырь основанный в 1900 году, возрожденный в начале 2000 годов. Монастырь известен тем, что здесь находится одна из почитаемых православными христианами икона Смоленской Божьей Матери, по преданию явленная на камне в конце XIX века, а названная по месту явления "Бугабашской".  Икона считается нерукотворной и чудотворной. Монастырь является местом паломничества.

Достопримечательности 
  Памятник воину-освободителю в селе Урманаево (1965).
 Памятник воинам-землякам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне в селе Мустафино (1967).
   Обелиск участникам Великой Отечественной войны в селе Новокатаево (1975). Автор З. У. Шаяхметов.
   Обелиск погибшим воинам в селе Камышлытамак (1976).
   Памятник погибшим в Великой Отечественной войне в селе Дияшево (1978).
  Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в селе Нагайбаково (1981).
  Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в деревне Курчеево (1981).
   Памятник погибшим в Великой Отечественной войне в селе Казанчи (1985).
  Стела погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Старые Маты (1985).
   Памятник  землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Село Старые Бакалы (1986).
  Стела Великой Отечественной войне в селе Новоурсаево (1989).
 Памятник Великой Отечественной войне в селе Тактагулово.
 Стела памяти погибших в Великой Отечественной войне в селе Токбердино (2005).
 Стела в память погибших за Родину в 1941—1945 гг. в деревне Новые Балыклы (2005).
 Обелиск Великой Отечественной войне в селе Старогусево.
 Обелиск Великой Отечественной войне в селе Старые Шарашли (1990). Автор В. В. Алчинов.

Люди, связанные с районом 
 Нажиб Асанбаев (Николай Васильевич Асанбаев) — уроженец д. Ахманово; почётный гражданин Бакалинского района; башкирский писатель, Народный писатель Республики Башкортостан (7 ноября 2006 года), выдающийся деятель искусства Республики Башкортостан; Член Совета писателей Республики Башкортостан.
 Мурзин Даян Баянович («Чёрный генерал»), родился 21 января 1921 г. В годы Великой Отечественной войны — командир партизанского отряда им. Молотова, легендарный командир 1-й Чехословацкой интернациональной бригады им. Я. Жижки, Герой ЧССР. Заслуженный юрист РСФСР (1972). Почётный гражданин 16 городов Чехии и Словакии. Почётный гражданин г. Уфы.
 Абрамичева, Нина Ивановна род. в 1926 г. в д. Михайловка. Герой Социалистического труда.
 Антонова, Нина Васильевна род. 2.12.1935 г. в с. Бакалы. Заслуженная артистка Украинской ССР.
 Ахметгареев, Акмалетдин Зиганович род. 04.02.1932 г. в д. Мустафино. Герой Социалистического труда.
 Варфоломеев Василий Михайлович — полный кавалер орденов Славы.
 Галиуллин, Загидулла Талипович (род. 26 декабря 1929, дер. Ново-Урсаево, Бакалинский район Башкирской АССР) — доктор технических наук (1970), профессор (1974); Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1992).
 Дьяков, Владимир Анатольевич (14 июня 1919, Бакалы, Башкортостан — 16 ноября 1995, Москва) — российский историк, славист, археограф. Специалист по истории Польши и польским повстанцам XIX века. Доктор исторических наук, зарубежный член Польской Академии наук.
 Зарубин Степан Федотович — востоковед, советский дипломат. Соавтор русско-японского словаря (1950), один из авторов учебника японского языка (1953), автор Большого русско-японского словаря (1964).
 Зотов Виктор Никифорович — один из 22-х полных кавалеров, награждённых четырьмя орденами Славы.
 Карманов Афанасий Георгиевич — Герой Советского Союза.
 Кириллова Евдокия Федотовна — Герой Социалистического труда.
 Костин Яков Дмитриевич — полный кавалер орденов Славы.
 Кузнецов Александр Васильевич — национальный герой Польши; за партизанскую деятельность награждён высшим орденом республики — Золотым крестом «Возрождение Польши», «Почётный гражданин г. Лодзь».
 Латыпов, Урал Рамдракович — министр иностранных дел Республики Беларусь (1998—2000), Государственный Секретарь Совета безопасности РБ (2000—2001), Руководитель Администрации Президента РБ (2001—2004), доктор юридических наук, профессор.
 Михаил Петрович Петров — Герой Советского Союза, командир 364-го стрелкового полка (139-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт).
 Светляков, Анисим Илларионович  — советский военачальник, генерал-майор.
 Соколов, Михаил Анисимович — Герой Советского Союза; уроженец д. Ново-Останково.
 Саитов Ильдар Ширкатович (род. 25 января 1957 г. в с. Бакалы) артист Башкирского Академического Театра драмы им. М. Гафури.
 Заслуженный артист Российской Федерации (2008). Народный артист Башкортостана (2002).Заслуженный артист Башкортостана
 Нуркаев, Талип Латыпович — Герой Советского Союза, родился 9 марта 1925г в д. Устюмово. «Почётный нефтяник СССР», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР».
 Туснолобов Степан Сергеевич — полный кавалер орденов Славы.
 Утин Василий Ильич — Герой Советского Союза.
 Ульмасова Светлана Викторовна — заслуженный мастер спорта СССР. Обладатель мирового рекорда (1982). Победитель Кубка Мира (1979), Чемпионата Европы (1978, 1982).
 Раянов Фанис Мансурович (род. 12 декабря 1938 г. в д. Тактагулово) — правовед, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан (1995), доктор юридических наук (1982), профессор (1983), заслуженный деятель науки Башкирской АССР (1984), почётный работник высшей школы РФ (1999).
 Аглетдинов Файзулла Хазиевич (род. 15 марта 1915 г. в д. Сасыкуль) — Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 

 Сайт администрации района
 
 Башкиры Бакалинского района РБ. Научный справочник

Районы Башкортостана
Бакалинский район